Lojas Esplanada
Esplanada dos Ministérios - conjunto de edifícios em Brasília

Localidades

Brasil 
Esplanada - município baiano
Bairros
Esplanada (Belo Horizonte)
Esplanada (João Pessoa)
Esplanada (Juiz de Fora)

Ver também

Desambiguações de topônimos